{{Taxobox taxons | espèce | 
  Monjurosuchus splendens Endō}}, 1940, (espèce type)
  Monjurosuchus manchoukuoensis Zhou & Wang, 2010

 est un genre éteint et fossile de petits « reptiles » semi-aquatiques de l'ordre des Choristodera ayant vécu au Crétacé inférieur.

Présentation 
Il a été découvert en Chine dans le paléobiote de Jehol, avec des fossiles très bien conservés montrant l'empreinte de tissus mous, et au Japon.

Historique du genre 

L'espèce type, Monjurosuchus splendens, a été découverte en Chine et décrite en 1940. Ce spécimen holotype a été perdu pendant la seconde guerre mondiale mais a été remplacé par un fossile néotype découvert en 2000 également en Chine, qui montre des restes de tissus mous. Il est daté du Crétacé inférieur.

Une autre espèce du genre Monjurosuchus a été trouvée dans le Crétacé inférieur du Japon en 2007, aucun nom d'espèce ne lui été attribué.

Description 

L'animal a une longueur d'environ  dont  pour le crâne.

C'est un choristodère plus primitif que les néochoristodères plus tardifs comme les grands Simoedosaurus, Ikechosaurus ou encore le célèbre Champsosaurus. Son crâne est beaucoup plus court, plus large et moins adapté à la vie en milieu aquatique.

Classification 

Monjurosuchus est placé en groupe frère avec le genre Philydrosaurus découvert également en Chine, en 2005

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
†
Diapside du Crétacé inférieur
Tétrapode du biote de Jehol
Paléontologie en Chine
Paléontologie au Japon
Taxon fossile décrit en 1940